Кларет () — многозначный термин.

 Кларет — общее название некоторых типов красных бордоских вин. 
 Кларет, Антоний Мария (1807—1870) — католический святой, основатель конгрегации кларетинцев.
 Кларет, Луис (род. 1951) — андоррский виолончелист.